Veliki Dol (gmina Krško)
 Veliki Dol (gmina Sežana)